Тарас Константинович Хадкевич (вариант фамилии — Ходкевич, ; 1912—1975) — белорусский советский писатель. Заслуженный работник культуры Белорусской ССР (1972). Член Союза писателей СССР (1947).

Биография 
Родился в крестьянской семье в деревне Шайтерово Дриссенского уезда Витебской губернии (ныне , Витебская область, Белоруссия).

Учился в Полоцком педагогическом техникуме (1927—1929) и в Белорусском высшем педагогическом институте (1931—1933). Являлся членом литературного объединения «Маладняк».

Работал в газетах «Чырвоная Полаччына» (1929—1931), «Чырвоная змена» (1933—1934), «Звязда» (1936—1941).

Служил в РККА (1934—1936). В годы Великой Отечественной войны в качестве командира взвода принимал участие в боях под Великими Луками, Торопцом. В конце сентября 1941 года был ранен и попал в плен. Участвовал в интернациональном движении Сопротивления на территории Германии. В начале мая 1945 года бежал из плена.

Работал в газетах «Звязда» (1945—1950), «Літаратура і мастацтва» (1950—1951), литконсультантом Союза писателей Белорусской ССР (1953—1972)..

Литературное творчество 
Начал публиковаться с 1926 года.

 Хадкевіч, Т. К. Смялей, таварыш! : зборнік вершаў / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1932. — 80 с.
 Хадкевіч, Т. К. Братэрства : кніга апавяданняў і аповесцей / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1948. — 148 с.
 Хадкевіч, Т. К. Вяснянка : аповесці і апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1949. — 144 с.
 Хадкевіч, Т. К. Рэха ў гарах : аповесць / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1951. — 144 с.
 Хадкевіч, Т. К. Сяброўства : аповесці і апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1952. — 378 с.
 Хадкевіч, Т. К. Сад у квецені : апавяданні, нарысы / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Беларусь, 1966. — 221 с.

Романы 
 Хадкевіч, Т. К. Даль палявая / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1959. — 495 с.
 Хадкевіч, Т. К. Песня Дзвіны / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Мастацкая літаратура, 1975. — 461 с.

Книги для детей 
 Хадкевіч, Т. К. За сінім лесам : апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1951. — 100 с.
 Хадкевіч, Т. К. На новым месцы : апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1954.
 Хадкевіч, Т. К. Спеюць яблыкі : апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Вучпедвыд БССР, 1959.
 Хадкевіч, Т. К. Жила-была казка : апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Беларусь, 1967. — 118 с.
 Хадкевіч, Т. К. Дзвіна пайшла : апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Народная асвета, 1968. — 174 с.
 Хадкевіч, Т. К. Крынічка : апавяданні / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Юнацтва, 1983. — 255 с.

Публицистика 
 Хадкевіч, Т. К. Шлях да першынства : стаханаўскія трактарныя брыгады Боркавіцкай МТС / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : ДВБ, Сельскагаспадарчая і тэхнічная літаратура, 1939. — 27 с.
 Хадкевіч, Т. К. Прыгажосць душэўная / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1963. — 32 с.
 Хадкевіч, Т. К. Мая Беларусь : нарыс / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Беларусь, 1968. — 175 с.
 Хадкевіч, Т. К. Нафтагігант на Дзвіне : нарыс / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Народная асвета, 1963.
 Хадкевіч, Т. К. Мінск : даведнік / Т. К. Хадкевіч. — Мінск : Дзяржвыд БССР, 1962.

Соавтор книг «Беларуская ССР» (1958), «Мы раскажам пра Мінск» (1964).

В 1970 году было издано «Избранное», в 1982 году — избранные произведения в 2 томах, в 1987 году — книга избранных повестей «Братэрства. Рэха ў гарах. Вяснянка».

Перевел на белорусский язык «Рассказы» (1955), «В Америке» М. Горького (1952) и роман А. Чейшвили «Лело» (1953).

Награды 
Награждён орденами Трудового Красного Знамени и Знак Почёта (25.02.1955), медалями.

Память 
Имя Т. К. Хадкевича присвоено центральной районной библиотеке Верхнедвинска.

Примечания

Литература 
 Хадкевіч Тарас // Беларускія пісьменнікі (1917—1990) : Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі; нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн.: Мастацкая літаратура, 1994. — С. 557—558.

Ссылки 
 Биография. Хадкевіч Тарас

Выпускники вузов Белоруссии
Члены Союза писателей СССР
Поэты СССР
Поэты Белоруссии
Писатели Белоруссии
Писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели Белоруссии
Переводчики Белоруссии
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Члены литературного объединения Маладняк
Персоналии:Полоцк
Заслуженные работники культуры Белорусской ССР
Бежавшие из плена